Sanguina puede referirse a:

 La sanguina, técnica pictórica que usa una variedad de óxido férrico.
 La sanguina o naranja roja, una variedad de esta fruta.
 El nombre común de la planta Cornus sanguinea.
 El nombre común de la planta Sanguisorba officinalis.
 Uno de los cuatro humores, también llamado sanguíneo en la teoría de los cuatro humores.